Cool Me Down – singel Margaret, wydany 19 lutego 2016, pochodzący z reedycji jej debiutanckiego albumu studyjnego Add the Blonde. Piosenkę napisali i skomponowali Robert Uhlmann, Arash, Alex Papaconstantinou, Anderz Wrethov, Viktor Svensson i Linnea Deb.

Nagranie znalazło się na 4. miejscu listy AirPlay – Top, najczęściej odtwarzanych utworów w polskich rozgłośniach radiowych, i pokryło się w Polsce podwójną platyną. Singel był ponadto notowany na 36. miejscu na oficjalnej liście sprzedaży w Szwecji i uzyskał tam status złotej płyty.

Kompozycja zajęła 2. miejsce w polskich preselekcjach do 61. Konkursu Piosenki Eurowizji oraz wygrała OGAE Second Chance Contest 2016 – konkurs organizowany przez kluby OGAE dla piosenek, które nie wygrały krajowych eliminacji do Eurowizji.

Geneza utworu i historia wydania 
Utwór został napisany i skomponowany przez Roberta Uhlmanna, Arasha, Alexa Papaconstantinou, Anderza Wrethova, Viktora Svenssona i Linnea’ę Deb. Kompozycja została utrzymana w stylistyce popowej z wpływami muzyki reggae oraz elektropopu. Nad produkcją piosenki czuwali Alex Papaconstantinou i Viktor Svensson. Natomiast dodatkową produkcję wykonali Arash, Robert Uhlmann oraz Anderz Wrethov. Utwór był nagrywany w szwedzkim mieście Malmö.

Singel ukazał się w formacie digital download 19 lutego 2016 w Polsce za pośrednictwem wytwórni Magic Records i Extensive Music. Nagranie zostało umieszczone na reedycji debiutanckiego albumu studyjnego Margaret – Add the Blonde.

11 marca singel został wydany w Rosji. 15 kwietnia natomiast do sprzedaży trafiły oficjalne remiksy piosenki. 22 kwietnia singel został wydany na całym świecie przez międzynarodowy koncern muzyczny Warner Music Group.

Preselekcje do Konkursu Piosenki Eurowizji 

8 lutego 2016 Margaret na antenie radia RMF FM potwierdziła, że wraz z utworem „Cool Me Down” zgłosiła się do polskich preselekcji do 61. Konkursu Piosenki Eurowizji, do których kilka dni później została pomyślnie zakwalifikowana. Po premierze piosenki, Polska awansowała na 1. miejsce w zakładach bukmacherskich, gdzie była typowana do wygrania całego Konkursu Piosenki Eurowizji. 5 marca Margaret wykonała utwór podczas finału preselekcji, zorganizowanych w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie, zajmując ostatecznie 2. miejsce z udziałem 24,72% głosów.

W październiku utwór, reprezentując stowarzyszenie OGAE Polska, wygrał OGAE Second Chance Contest 2016, konkurs organizowany przez kluby OGAE dla piosenek, które nie wygrały krajowych eliminacji do Eurowizji. Kompozycja zdobyła w sumie 277 punktów i pokonała konkurentów z 22 innych krajów.

Premiera utworu 
Premiera radiowa singla odbyła się 17 lutego 2016 w radiach: Eska, RMF FM, RMF Maxxx i Zet. Tego samego dnia utwór udostępnił również premierowo serwis Tidal, który otrzymał wyłączność na rozpowszechnianie nagrania w ciągu następnych 24 godzin.

Teledysk 
18 lutego 2016 w serwisie YouTube do piosenki został opublikowany tzw. „lyric video” („teledysk tekstowy”), do którego animację stworzyła Bogna Kowalczyk. W przeciągu dwóch miesięcy od premiery wideo odnotowało ponad 11 milionów wyświetleń.

17 maja 2016 premierę miał oficjalny teledysk do piosenki wyreżyserowany przez Olgę Czyżykiewicz.

Sukces komercyjny 
Singel dotarł do 4. miejsca listy AirPlay – Top, najczęściej granych utworów w polskich rozgłośniach radiowych, i pokrył się w Polsce podwójną platyną, rozchodząc się w ponad 40 tysiącach kopii. Kompozycja znalazła się również na oficjalnej szwedzkiej liście sprzedaży, na której spędziła 18 tygodni, docierając do 36. miejsca. Singel został ponadto wyróżniony w Szwecji złotą płytą za sprzedaż w nakładzie przekraczającym 20 tysięcy kopii.

W połowie maja 2016 nagranie stało się najpopularniejszą piosenką polskiego wykonawcy w serwisie Spotify, odnotowując ponad 2 700 000 odtworzeń, i tym samym pobijając rekord, który wcześniej należał do utworu „W dobrą stronę” Dawida Podsiadło. Utwór utrzymywał to miano do 28 marca 2021.

Przebój zdobył nominację do nagród Eska Music Awards 2016 w kategorii Najlepszy hit.

Wykorzystanie utworu 
W czerwcu 2016 fragment kompozycji wykorzystany został w reklamie sieci komórkowej Play z udziałem Margaret oraz w telewizyjnym spocie reklamowym programu #Supermodelka Plus Size emitowanego w telewizji Polsat. Piosenka była też wykorzystana w amerykańskim serialu Famous In Love.

Covery 
W 2016 Liam „Liamoo” Cacatian wykonał swoją wersję utworu podczas jednego z odcinków dwunastej edycji szwedzkiej wersji talent show Idol.

Lista utworów 
 Digital download
 „Cool Me Down” – 2:59

 Remixes
 „Cool Me Down” – 2:59
 „Cool Me Down” (Extended) – 4:32
 „Cool Me Down” (Mike Candys Remix) – 4:44
 „Cool Me Down” (Antrox Remix) – 4:21
 „Cool Me Down” (Decaville Remix) – 4:06
 „Cool Me Down” (Instrumental) – 3:02

Notowania

Pozycje na listach sprzedaży

Pozycje na listach airplay

Pozycje na listach przebojów

Pozycja na rocznej liście

Certyfikaty

Wyróżnienia

Uwagi

Przypisy 

Single wydane w roku 2016
Single Margaret
Single popowe